Emmerich puede referirse a:

Margarete Emmerich, botánica brasileña;
Emmerich am Rhein, ciudad alemana.